

Nom de famille 

 Adam Simac est un joueur canadien de volley-ball ;
 Alain Simac (né en 1982), nageur français ;
 Robert Simac est un ancien pilote automobile français.

Autre 
 Le Simac Ladies Tour est une course cycliste féminine par étapes néerlandaise.